Trilogy:

 Trilogy — студийный альбом группы Emerson, Lake & Palmer (1972 г.).
 Trilogy — студийный альбом Ингви Мальмстина (1986 г.).
 Trilogy — студийный альбом Андре Таннебергера (2007 г.).
 Trilogy — дебютный альбом-компиляция певца The Weeknd (2012 г.).
 Trilogy ― сборник Carpenter Brut (2015 г.).
 Trilogy — бокс-сет проекта Enigma, вышедший в 1998 году.